

Codici 
 MDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Middleton Island MET Radar Station, Middleton Island (Alaska), Stati Uniti

Altro 
 MDO – Azienda della Grande distribuzione organizzata attiva sino alla metà degli anni 2000
 MDO – Multidisciplinary Design Optimization